Борно:

Топонимы 
 Борно — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия.
 Борно — штат на северо-востоке Нигерии.

Персоналии 
 Борно, Луи (1865—1942) — президент Гаити.